Astronomie
Zuidpool-Aitken-bekken, inslagkrater op de Maan

Muziek
Stock, Aitken & Waterman, Brits producerstrio

Personen met de achternaam Aitken
Brett Aitken, Australisch wielrenner
Doug Aitken, Amerikaans kunstenaar
Robert Grant Aitken, Amerikaans astronoom
Tony Aitken, Engels acteur